Catawba kan syfta på:

 Catawba (druva) – en druva
 Catawba (folk) – en urbefolkning i Carolinas
 Catawba (språk) – ett språk i språkgruppen catawbaspråk, ett siouxspråk
 Catawba, North Carolina
 Catawba, Ohio

Se även 
 Catawba County